Adolfo López Mateos (1910–1969) var en mexikansk politiker.

Adolfo López Mateos kan också syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Adolfo López Mateos, Tecpatán, 
 Adolfo López Mateos, Yanga, 
 Adolfo López Mateos, Chihuahua, Guerrero, se La Junta, Guerrero, 
 Adolfo López Mateos, Llera, 
 Adolfo López Mateos, Álamo Temapache, 
 Adolfo López Mateos, Sinaloa, Culiacán, 
 Adolfo López Mateos, Durango, Pánuco de Coronado, 
 Adolfo López Mateos, Tabasco, Centla, 
 Adolfo López Mateos, Mapastepec, 
 Adolfo López Mateos, Soyaló, 
 Adolfo López Mateos, Tepalcingo, 
 Adolfo López Mateos, Yecapixtla, 
 Adolfo López Mateos, Tezonapa, 
 Adolfo López Mateos, Quintana Roo, José María Morelos, 
 Adolfo López Mateos, Papantla, 
 Adolfo López Mateos, Palenque, 
 Adolfo López Mateos, Sayula de Alemán, 
 Adolfo López Mateos, Copainalá, 
 Adolfo López Mateos, Huatabampo, 
 Adolfo López Mateos, San Luis Potosí, Ciudad Valles, 
 Adolfo López Mateos, General Plutarco Elías Calles, 
 Adolfo López Mateos, Maltrata, 
 Adolfo López Mateos, Antiguo Morelos, 
 Adolfo López Mateos, Puebla, Palmar de Bravo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar